Le nom Paul Cook est porté par les personnes suivantes :
  (1863-1905), un joueur de baseball du  ;
 Paul Cook (né en 1956), le batteur des Sex Pistols ;
 Paul Cook (né en 1961), un musicien, membre du groupe Sade ;
 Paul Cook (né en 1967), un footballeur anglais ;
 Paul Cook, un jockey ayant monté le légendaire Red Rum lors de sa première victoire dans un grand prix ;
 Paul Cook, un batteur, membre du groupe de rock progressif IQ ;
 Paul Cook, auteur des livres Halo, Duende's Meadow et autres.;
 Paul Cook, (né en 1943) homme politique américain ;

Voir aussi 
 Paul Cooke